Greg Mortenson (né en 1957), humanitaire américain ;
 Norma Jeane Mortenson, nom de naissance de Marilyn Monroe (1926-1962), actrice et chanteuse américaine.
Patronyme anglais